Reflection () ― дебютный студийный альбом американской группы Fifth Harmony. Он был выпущен 30 января 2015 года лейблом Syco Music и Epic Records. В нем обсуждаются темы расширения прав и возможностей женщин, романтики, разбитого сердца и уверенности в себе. Здесь представлены жанры синти-поп, хип-хоп и R&B. В записи участвовали Kid Ink, Tyga и Меган Трейнор.

Альбом получил в целом положительные отзывы от современных музыкальных критиков. Он вошел в Billboard 200 под номером 5, благодаря чему группа впервые вошла в пятерку лучших в США с продажами 80 000 эквивалентных единиц. Альбом вошел в первую 20-ку в Великобритании, достигнув 18-го места и в первую 10-ку в таких странах, как Канада, Новая Зеландия и Испания. Альбом вошел в 30-ку лучших в десяти других странах. Для дальнейшего продвижения альбома группа отправилась в свой первый концертный тур, посетив США, Канаду, Мексику и Европу.

История 
После того, как они заняли третье место во втором сезоне The X Factor и выпустили мини-альбом под названием Better Together, Fifth Harmony объявили, что выпустят полноформатный альбом весной 2014 года. Название и обложка альбома были опубликованы на официальном сайте Fifth Harmony 12 августа 2014 года. После получения отрицательных отзывов от поклонников группа представила обложку нового альбома 23 августа 2014 года. Дата выхода альбома несколько раз откладывалась в течение последнего квартала 2014 года и в начале 2015 года. В итоге он был выпущен в США 3 февраля 2015 года.

Трек-лист

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Дебютные альбомы 2015 года
Альбомы Fifth Harmony
Альбомы Epic Records
Альбомы, спродюсированные Stargate
Альбомы, спродюсированные Dr. Luke
Альбомы, спродюсированные Cirkut